Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в 2006 году с 29 апреля по 7 мая в городе Владыславово (Польша). В турнире приняли участие 207 атлетов из 33 стран.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами не только в двоеборье, но и в отдельных упражнениях.

Результаты

Женщины

48 кг

53 кг

58 кг

63 кг

69 кг

75 кг

свыше 75 кг

Мужчины

56 кг

62 кг

69 кг

77 кг

85 кг

94 кг

105 кг

Свыше 105 кг

Примечания

Ссылки 
 Трое российских штангистов лишены медалей ЧЕ-2006 из-за допинга

Май 2006 года
2006
Чемпионаты Европы в Польше
Владыславово
Спорт в Польше в 2006 году
Тяжёлая атлетика
Апрель 2006 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше
2006 год в тяжёлой атлетике